Mogoplistes är ett släkte av insekter. Mogoplistes ingår i familjen Mogoplistidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Mogoplistes